Ameroseiidae — семейство паразитиформных клещей из отряда Mesostigmata.

Описание 
Мелкие клещи длиной от 0,27 до 0,5 мм. Встречаются всесветно. Образ жизни малоизучен. Обнаружены в лесной подстилке, в гниющих растительных остатках, в муравейниках, в гнёздах птиц и млекопитающих, на складах, на насекомых и растениях.

Систематика 
Семейство Ameroseiidae включает 9 родов и около 70 видов:
 Afrocypholaelaps Elsen, 1972
 Ameroseius Berlese, 1903
 =Kleemannia Oudemans, 1930 & Primoseius Womersley, 1956
 Brontispalaelaps Womersley, 1956
 Edella Smith-Meyer, 1974
 Epicriopsis Berlese, 1916
 Hattena Domrow, 1963
 =Edbarellus Manson, 1974
 Neocypholaelaps Vitzthum, 1943 (новое имя для Cypholaelaps Berlese, 1918 преокк. Berlese, 1917)
 (=Asperolaelaps Womersley, 1956 & Indoseius Evans, 1955)
 Sertitympanum P. Elsen & J. O. J. Whitaker, 1985
 Sinoseius Bai & Gu, in Bai, Gu & Fang 1995

Примечания

Литература 
 Брегетова Н. Г. (1977). Семейство Ameroseiidae Evans, 1961. — В кн.: Определитель обитающих в почве клещей. Mesostigmata. (Отв. ред. Гиляров М. С. и Брегетова Н. Г.). — Наука, Л., стр. 148—169.
 Domrow, R. (1963). New records and species of Austromalayan laelapid mites. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales, 88: 199—220.
 Domrow, R. (1979). Ascid and ameroseiid mites phoretic on Australian mammals and birds. Records of the Western Australian Museum, 8(1): 97-116.
 Halliday, R.B. (1997). Revision of the Australian Ameroseiidae (Acarina: Mesostigmata). Invertebrate taxonomy, 11: 179—201.

Ссылки 
 Ameroseiidae — faunaeur.org

Гамазовые клещи
Семейства паукообразных